| mål         = {{#expr:
 10 +
 17 +
 12 +
 8}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 20092002 Kuwait
| följande    = Egypten 2021
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 2012 var det 9:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Saudiarabien mellan 22 juni och 6 juli 2012.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 2012
2012 i Saudiarabien
Internationella fotbollstävlingar i Saudiarabien